František Ševčík – hockeista su ghiaccio ceco
 Otakar Ševčík – violinista ceco
 Petr Ševčík – calciatore ceco